Simple Certificate Enrollment Protocol
Société cairote d'élevage de poulets
Société camerounaise pour l’élevage et la provende